Тхэгыкки () — официальное название флага Республики Корея, а также:
 оригинальное название художественного фильма, который в российском прокате называется 38-я параллель.